Villavieja (deutsch: Altstadt oder Altestadt) steht für
 den früheren Namen der Stadt Heredia in Costa Rica,
eine Baranggay der philippinischen Gemeinde Pilar (Abra)
einen Ort in Huila, Kolumbien, siehe Villavieja (Kolumbien)
 einen Ort in der spanischen Region Bierzo, siehe Villavieja (Bierzo)
einen Ort in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, siehe Villavieja del Lozoya
einen Ort in der spanischen Provinz Salamanca, siehe Villavieja de Yeltes
die spanische Schreibweise des Ortes La Vilavella in der Provinz Castellón

Villavieja ist der Familienname der folgenden Personen:

 Manuel de Villavieja Escandón (1857–1940), mexikanischer Polospieler